Catanduvense – abitanti di Catanduva
Catanduvense – abitanti di Catanduvas (Paraná)
Catanduvense – abitanti di Catanduvas (Santa Catarina)